Гони — топоним. Может означать:

 Гони (Лариса) — город в Греции.
 Гони (Сардиния) — коммуна в Италии.